Марк Ке́ннеди (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Канады , бронзовый призёр , двукратный чемпион мира (, ). Трёхкратный .

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек одного пола) играет в основном на позиции третьего.

В качестве тренера смешанной парной сборной Канады участник .

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (, ), серебро ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (2009, 2017), серебро (2021), бронза (2005, 2013).
 : золото (, , ).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2009, 2011, 2015, 2018), серебро (2004, 2007, 2008, 2010), бронза (2005, 2006).
  (в составе команды Северной Америки): золото (2011, 2013, 2016, 2017, 2018), серебро (2008).
 Зимняя Универсиада: золото (2003).
 : серебро ().

 Команда всех звёзд () : 1-я команда — , , , ; 2-я команда — , .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 Marc Kennedy — Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады